Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Ivan Lendl 6–3, 3–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 John McEnroe (Campione)
 Yannick Noah (semifinali)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Assente
 Gene Mayer (secondo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)

 Brad Gilbert (terzo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 Scott Davis (terzo turno)
 Henri Leconte (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1984